Tölcke oder Toelcke ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Wilhelm Tölcke (1817–1893), deutscher sozialdemokratischer Politiker
 Hermann Toelcke (* 1953), deutscher Schauspieler
 Werner Toelcke (1930–2017), deutscher Schauspieler und Krimiautor

Siehe auch:
 Tölke
 Thölke
 Thoelke